Христо Петров Буцев е български православен духовник, деец на българското църковно движение в Македония в края на XIX – началото на XX век.

Биография 
Роден е в костурското село Загоричани, тогава в Османската империя. Завършва висше образование в Русия и работи като екзархийски свещеник. Служи в Ямбол.

В 1931 година е заедно с архимандрит Кирил Рилски, йеромонах доктор Йероним Стамов, епископ Иларион Нишавски и протойерей Трифон Стоянов е част от Делегацията на македонското духовенство, посетила серия столици в Европа и отправила петиция до Обществото на народите в Женева.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Родени в Загоричани